Aleksander Pajewski − generał brygady Wojska Polskiego
 Janusz Pajewski – polski historyk
 Krzysztof Pajewski – generał brygady Wojska Polskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych
 Lew Pajewski – rosyjski duchowny prawosławny, badacz historii regionalnej ziemi brzeskiej
 Melchizedek (Pajewski) – białoruski biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

Polskie nazwiska